Jean d'Aragon peut faire référence à :

 Jean d'Aragon (1317-1348) : encore appelé Jean de Randazzo, Jean de Sicile ou Jean d'Athènes, est le quatrième fils du roi Frédéric II de Sicile et d'Eléanor d'Anjou ;
Jean I d’Aragon (1350-1396) dit aussi l’Amateur de la gentilhommerie, fils du roi d’Aragon Pierre IV dit le Cérémonieux (1319-1387) et de sa troisième épouse, Éléonore de Sicile
Jean d'Aragon (1456-1485) : cardinal napolitain, fils de Ferdinand Ier de Naples
 Jean d'Aragon (1457-1528) : aussi appelé Jean II de Ribagorce, est le fils illégitime d', duc de Villahermosa, et de María Junquers. Il est le neveu de Ferdinand II d'Aragon ;
 Jean d'Aragon (1478-1497), également appelé Juan de Trastamare, est le second enfant des Rois Catholiques Ferdinand II d'Aragon et Isabelle Ire de Castille.